Příjmení Mejdr nosí více významných osobností:

 Hana Mejdrová (1918–2011) – česká historička, členka protifašistického hnutí a později signatářka Charty 77
 Jan Mejdr (* 1995) – český fotbalový obránce a záložník
 Pavel Mejdr (* 1965) – český fotbalový obránce